Il doppio  dell'Intersport Heilbronn Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jamie Delgado e Jonathan Marray erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Lukáš Dlouhý e Alexander Waske.

Johan Brunström e Frederik Nielsen hanno battuto in finale Treat Conrad Huey e Dominic Inglot 6-3, 3-6, [10-6].

Teste di serie

  James Cerretani /  Frank Moser (primo turno)
  Julian Knowle /  Michael Kohlmann (quarti di finale)

  Lukáš Dlouhý /  Alexander Waske (semifinali)
  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (semifinali)

Tabellone

Draw

Note 
 

Intersport Heilbronn Open 2012